Eru může být:
Eru Ilúvatar – jméno nejvyššího božstva ve Středozemi J. R. R. Tolkiena
Eru (vesnice) – vesnice v estonské obci Vihula
Eru (zpěvák) – korejský zpěvák

Možná hledáte 
 ERÚ – zkratka pro Energetický regulační úřad (Česká republika)